Владимир Алексеевич Берязев (род. 1959) — поэт, эссеист, переводчик, публицист, литературный деятель.

Биография 
Родился в шахтёрском городе Прокопьевске (Кузбасс) в 1959 году. Был впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» N 8 за 1982 г. Заочно окончил Литературный институт им. Горького (83-89 гг.). Начиная с 1986 г. автор десяти поэтических сборников, наиболее известные «Кочевник», 2004, Иркутск; «Золотоносная мгла», 2008, Москва, «Водолей»; «Ангел расстояния», 2009, Москва, изд. Руслана Элинина и др. Готовится к выходу трехтомник под общим названием «Моя ойкумена» — том лирической прозы «Сумасбродные мысли о выборе веры», эссеистики и публицистики, том избранных стихов, том лирических и тюрко-монгольских исторических поэм («Девиш», «Свистульки», «Поле Пелагеи», «Знамя Чингиса», «Тобук», а также роман в стихах «Могота»). Публиковался во многих журналах, альманахах и антологиях России: «Новый мир», «Наш современник», «Москва», «Северная Аврора», «Урал», «Сибирские огни», «Алтай», «Огни Кузбасса», «Дальний Восток», «Сибирь», «Рубеж» и других. В последние годы широко публикуется вне России: «Зарубежные записки», «Крещатик», Германия; «Новое русское слово», Нью-Йорк, 2004, «Би-би-си», передача Севы Новгородцева, 2004; «Немига», Минск, 2004 и 2005; «Дикое поле», Украина, 2005; «Простор» и журнал «Аманат» (иностранная литература) в Казахстане, где с начала 2001 года были опубликованы несколько поэм и роман в стихах. Стихи Берязева входят в школьную хрестоматию «Шедевры русской поэзии второй половины XX-го века» (Издательство «Внеклассное чтение» — 2011 год).
Более шести лет являлся автором писательской радиопрограммы «Слуховое окно» (93-99 гг.). С 1990 по 1997 гг. был директором издательства «Мангазея» и составителем одноименного литературного альманаха. С 1997 по март 2000 являлся председателем правления Новосибирской писательской организации.
Организатор и основной докладчик 3-го и 4-го съездов писателей Сибири (Новосибирск, 1999 и 2002 г.г.). С 1999 по январь 2014 — директор и главный редактор журнала «Сибирские огни», а также секретарь правления Союза Писателей России.

Награды и премии 
 По итогам 2002 года лауреат первой премии МА «Сибирское соглашение» в номинации публицистика — «Сибирь — территория надежд».
 В 2007 награждён медалью и премией журнала «Аманат» и Международного клуба Абая за роман в стихах «Могота».
 В 2008 — в Ханты-Мансийске был признан лучшим поэтом Урала и Сибири по итогам регионального конкурса, а Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» присвоила ему звание «Достояние Сибири» с вручением золотого нагрудного знака.
 В 2009 награждён медалью и премией им. Константина Симонова за поэму «Псковский десант».
 В 2010 получил медаль и премию «Белуха» (Алтай).
 В 2010 специальный приз международной премии Максимилиана Волошина за книгу «Ангел расстояния» (Крым, Украина).
 В 2011 Всероссийская литературная премия им. Н. А. Клюева (Администрация Томской области).
 Вышедшая к 90-летию журнала антология Поэты «Сибирских огней» век XXI, получила серебряную медаль и всероссийскую премию «Литературной газеты» им. Антона Дельвига (автор и составитель В. Берязев), а по итогам IV Берлинского международного литературного конкурса «Лучшая книга-2013» антология "Поэты «Сибирских огней», век XXI (Россия), составитель В. Берязев, получила большую Золотую медаль.
 Короткий список поэтической премии «Московский счёт», 2014.
 Лауреат ежегодной премии журнала «Наш современник» за лучшую поэтическую публикацию 2015-го года — подборку стихотворений «Горизонт неохватен и рдян».
 Лауреат премии журнала «Дети Ра» (2015), (2016)
 Лауреат премии журнала «Эмигрантская лира» в номинации поэтов-неэмигрантов «Неоставленная страна», IV международный поэтический конкурс 2015 / 2016 г.г.
 С января 2016-го член русского ПЕН-центра, рекомендован Юрием Кублановским и Бахытом Кенжеевым.
 Входит в большое жюри всероссийской национальной литературной премии «Поэт года» http://www.poetgoda.ru/zhuri/ и в экспертный совет еженедельной телевизионной передачи «Вечерние стихи» http://www.stihi.ru/vs/.
 Награждён медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени и медалью «За вклад в развитие Новосибирской области».

Цитата 

Я родился в горняцком городе на юге Сибири. Вырос на шахте — среди грохота металла, криков маневровых паровозов, среди шлака, пыли, угля, на берегу мёртвого ручья и у подножия террикона, подобного чёрной пирамиде. Иногда террикон был схож с вулканом, потому что изрыгал клубы ядовитого газа из похожих на фурункулы огненных жерл.
Мы, подростки горняцкой окраины, не боялись ни шахты, ни террикона, ни взрывчатки, которая иногда попадалась в отвалах пустой породы. Мы купались в заполненных глинистой водой обвалах на месте обрушенных выработок. Мы устраивали взрывы на пустырях, иногда лишаясь конечностей или глаз. Мы плавили свинец и алюминий в багровых кратерах самовозгоревшихся угольных барханов и отливали кастеты, рукояти ножей, биты для игры в чику и зоску, а также грузила для рыбалки и дробь для самодельных пугачёй-поджиг. Коробка спичек нам хватало для того, чтобы выстрелом картечи пробить миллиметровый стальной лист.

Мы были хорошо вооружены и верили в счастье!
А рядом — в десяти километрах — была девственная дикая тайга, где мы, подобно индейцам на поджарых велосипедах, ощущали себя хозяевами.

Из этого парадокса и возникла поэзия.

Книги 
 1986 — «Окоём»
 1989 — «Золотой Кол» (Новосибирское книжное издательство)
 1996 — «Могила Великого Скифа» (Новосибирск, издательство "Мангазея)
 1997 — «Посланец» (Новосибирск, издательство "Мангазея)
 2003 — «Тобук» книга поэм (Улан-Удэ, издательский дом «Буряад-Унэн»)
 2004 — «Кочевник» стихи разных лет (Иркутск, Издатель Сапронов)
 2008 — «Золотоносная мгла» (Москва, издательство Водолей-Паблишер)
 2009 — «Ангел расстояния» (Москва, издательство Руслана Элинина)
 2013 — «Чаша и пояс» (Москва, издательство «Водолей»)
 2013 — «Знамя Чингиса» книга поэм (Москва, издательство «Водолей»)

Интервью

Ссылки 
 
 Владимир Берязев в журнале «Русский переплет»
 Владимир Берязев на сайте журнала «Сибирские Огни»
 Поэзия и публицистика Владимира Берязева на сайте журнала «Сибирские Огни»
 Владимир Берязев на Литературной карте Новосибирска и Новосибирской области
 Интервью Владимира Берязева на страницах литературно-художественного проекта «Folio Verso»

Рецензии и отзывы 
 Анатолий ДОБРОВИЧ. Колчан кочевника.
 Екатерина Иванова. Поэтический мир Владимира Берязева. Литературная газета, № 9(6313), 16.03.2011.
 Владимир Берязев: «Мир жесток, но и прекрасен…»
 «…Дальше лишь земля…» Из писем Станислава Золотцева Владимиру Берязеву
 Алексей Ивантер. Уйти, чтобы вернуться и снова уйти
 Кублановский о В. Берязеве
 Владимир Алейников о В. Берязеве
 Лев Аннинский о Берязеве
 Владимир Берязев — любимый поэт казахского народа
 Станислав Золотцев. Боязнь забыть слово
 Олег КЛИШИН, Слово и время, о книге «Золотоносная мгла»

О книге Владимира Берязева «Могота. Роман о любви» (Новосибирск, 2003)
 Владимир Яранцев. «Нет половин у любви и у веры»
 Василий Дворцов. Роман затерянных душ
 Мстительное легкомыслие или легкомысленная мстительность
 Михаил Вишняков. Спросить бы у деда Кощея — чьи внуки над нами свистят?!
 Станислав Золотцев. Нас было много на челне…

Русские поэты
Поэты России
Редакторы России
Писатели Новосибирска
Лауреаты премии «Золотой Дельвиг»